X Mistrzostwa Polski Seniorów w Rugby 7 odbyły się 3 maja 2004 roku w Sochaczewie. Tytuł mistrza Polski obroniła drużyna Orkana Sochaczew.

Najlepszym graczem turnieju został wybrany Bogdan Wróbel.

Faza finałowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o 5 miejsce

Mecze o 7 miejsce

Mecze o 9 miejsce

Mecze o 11 miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2004
2004 w rugby union
2004 w polskim sporcie